Loser kan syfta på:

 Loser – en amerikansk romantisk-drama-komedi från 2000
 Loser (låt) – en låt av den amerikanske musikern Beck från 1993

Geografi

Indonesien 

 Gunung Leuser (berg i Indonesien), Aceh,

Österrike 

 Loser (bergstopp i Österrike), Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar